Grand Prix Węgier 1988 (oryg. Pop 84 Magyar Nagydj) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1988, która odbyła się 7 sierpnia 1988, po raz trzeci na torze Hungaroring.

4. Grand Prix Węgier, trzecie zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Węgry
1988
1988 na Węgrzech